{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78701) - || 2002 TO175 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78702) - || 2002 TW175 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78703) - || 2002 TF176 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78704) - || 2002 TY177 || 11 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78705) - || 2002 TE180 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78706) - || 2002 TJ181 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78707) - || 2002 TY181 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78708) - || 2002 TC183 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78709) - || 2002 TV183 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78710) - || 2002 TV184 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78711) - || 2002 TM187 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78712) - || 2002 TC192 || 5 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78713) - || 2002 TV192 || 5 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78714) - || 2002 TX199 || 6 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78715) - || 2002 TC200 || 6 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78716) - || 2002 TH210 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78717) - || 2002 TJ211 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78718) - || 2002 TU214 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78719) - || 2002 TB215 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78720) - || 2002 TJ216 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78721) - || 2002 TU219 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78722) - || 2002 TR221 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78723) - || 2002 TZ223 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78724) - || 2002 TJ230 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78725) - || 2002 TM230 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78726) - || 2002 TC231 || 8 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78727) - || 2002 TN231 || 8 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78728) - || 2002 TK233 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78729) - || 2002 TF237 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78730) - || 2002 TV238 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78731) - || 2002 TT239 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78732) - || 2002 TH242 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78733) - || 2002 TA243 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78734) - || 2002 TR251 || 7 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78735) - || 2002 TC253 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78736) - || 2002 TJ260 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78737) - || 2002 TV263 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78738) - || 2002 TT267 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78739) - || 2002 TD269 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78740) - || 2002 TK272 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78741) - || 2002 TN272 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78742) - || 2002 TW272 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78743) - || 2002 TZ273 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78744) - || 2002 TD274 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78745) - || 2002 TD275 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78746) - || 2002 TW275 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78747) - || 2002 TX275 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78748) - || 2002 TD276 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78749) - || 2002 TN278 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78750) - || 2002 TP281 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78751) - || 2002 TW286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78752) - || 2002 TJ287 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78753) - || 2002 TY289 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78754) - || 2002 TA295 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78755) - || 2002 TP295 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78756) Sloan || 2002 TX349 || 10 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (78757) - || 2002 UM || 22 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78758) - || 2002 UC1 || 27 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78759) - || 2002 UB2 || 25 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78760) - || 2002 UP6 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78761) - || 2002 UQ7 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78762) - || 2002 UV22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78763) - || 2002 UX28 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78764) - || 2002 UZ32 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78765) - || 2002 UD36 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78766) - || 2002 UD38 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78767) - || 2002 VB11 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78768) - || 2002 VF17 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78769) - || 2002 VE28 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78770) - || 2002 VD33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78771) - || 2002 VU37 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78772) - || 2002 VA44 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78773) - || 2002 VF52 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78774) - || 2002 VK53 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78775) - || 2002 VZ61 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78776) - || 2002 VB65 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78777) - || 2002 VE65 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78778) - || 2002 VL65 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78779) - || 2002 VZ68 || 8 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78780) - || 2002 VX70 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78781) - || 2002 VD71 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78782) - || 2002 VL72 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78783) - || 2002 VH76 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78784) - || 2002 VY78 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78785) - || 2002 VC85 || 10 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78786) - || 2002 VJ85 || 8 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78787) - || 2002 VA111 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78788) - || 2002 VO111 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78789) - || 2002 VP116 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78790) - || 2002 VH120 || 12 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78791) - || 2002 VO123 || 14 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78792) - || 2002 WK13 || 30 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78793) - || 2002 WM13 || 30 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78794) - || 2002 WP15 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78795) - || 2002 WN17 || 30 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78796) - || 2002 XH22 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78797) - || 2002 XP68 || 12 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78798) - || 2002 XW85 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78799) - || 2002 XW93 || 10 december 2002 || Palomar || Palomar
|-
| (78800) - || 2003 AR66 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten